Europamästerskapet i handboll för damer 2022 spelades i Montenegro, Nordmakedonien och Slovenien den 4 till 20 november 2022. I vanliga fall hålls mästerskapet i december, men flyttades till november detta år för att inte krocka med fotbolls-VM i Qatar.

Norge tog sitt 9:e EM-guld efter att ha besegrat Danmark i finalen med 27–25.

Deltagande lag

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

1Inbördes målskillnad avgjorde placering. Sverige +9, Danmark 0, Slovenien -9.

Grupp C

Grupp D

1Inbördes målskillnad avgjorde placering. Spanien +1, Tyskland 0, Polen -1.

Huvudrunda

Lagen som går vidare till huvudrundan tar med sig poängen och målskillnaden från de inbördes mötena i gruppspelet.

Grupp I 

1Inbördes möte: Norge-Danmark 29-31.
2Inbördes möte: Kroatien-Ungern 21-18.

Grupp II

Slutspel

Slutspelsträd

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Statistik och utmärkelser

Skytteligan

Utmärkelser 
All star team och utmärkelser presenterades 20 november.

All star team

Referenser 

2022
Internationella handbollstävlingar i Slovenien
Internationella handbollstävlingar i Nordmakedonien
Handbollssäsongen 2022/2023
Internationella sportevenemang i Montenegro
2022 i Nordmakedonien
2022 i Montenegro
2022 i Slovenien